Omo puede referirse a:

Omø, una isla de Dinamarca.
 Río Omo, en Etiopía.
Omo, una marca de detergente.
Omo, un sitio arqueológico de Perú.